Saint-Antoine-sur-l'Isle egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2008-2014 Paquerette Peyridieu

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek 

Gironde megye települései